Carsidara är ett släkte av insekter. Carsidara ingår i familjen Carsidaridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Bladloppor
Carsidara